Карло Висконти () може да се отнася за:

 Карло Висконти (1523–1565), кардинал и епископ
 Карло Висконти (1359–1403), господар на Парма
 Карло Висконти († 2 януари 1477), конспиратор в Милано 1476 г.
 Карло Висконти ди Модроне (1770-1836), дук на Модроне